Amade Antal (1674–1737) báró, magyar költő
Amade Antal (1760–1835) várkonyi gróf, magyar író, főajtónálló

Hasonló nevűek
Amadé Antal 18. századi magyar író